Herbst kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743–1807), tysk entomolog
 Derral Raymon Herbst (född 1934), amerikansk botaniker

Auktorsförkortningar